Брюссон () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста
 Брюссон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна